Nin eller NIN kan syfta på:

 Anaïs Nin (1903–1977) – en fransk-amerikansk författare
 NIИ – logotyp för ett rockband, se Nine Inch Nails

Geografi

Kroatien 

 Nin, (kommun)  kommun Zadars län, 
 Nin, Kroatien, ort, Zadars län, 

Robotskapade Kroatienförgreningar